El Phazon es una sustancia ficticia de la serie de Metroid Prime, siendo parte central de la narrativa de los juegos principales, sin embargo no se menciona en Metroid Prime: Hunters.

Descripción 
El Phazon es una sustancia bio-mineral altamente radioactiva originaria del planeta viviente Phaaze, encontrada usualmente en estado semi-sólido o líquido con una tonalidad azul brillante, aunque también se presenta en una variante roja, la cual es más concentrada y, por ende, más tóxica. Sus propiedades más notables son la alta producción de energía y la capacidad de causar mutaciones extremas en cualquier organismo al cual sea expuesto. La sustancia fue responsable de la destrucción de la raza Chozo en el planeta Tallon IV  y la cercana extinción de la raza Luminoth del planeta Aether. En ambos casos, el Phazon llegó a los planetas mediante objetos interestelares llamados Leviatanes, los cuales son "semillas" de Phaaze.

Rol en los juegos 
Durante la historia de los juegos la sustancia interfiere de diversas formas, ya sea como un obstáculo inmóvil en el camino o mediante la Corrupción (mutación física y/o alteración mental) de algún organismo, siendo el caso más notable la creación del Metroid Prime, antagonista principal de la saga Prime. Sin embargo, también esta relacionado con ciertas mejoras y habilidades adicionales del traje Samus Aran, las cuales le permiten hacerle frente tanto a la sustancia como a las criaturas derivadas de ellas.

En los juegos dichas mejoras aparecen usualmente como un aumento de defensa o ataque a la misma sustancia, por ejemplo, en el juego Metroid Prime, se obtiene una armadura que otorga inmunidad a la variante común del Phazon, mientras que en Metroid Prime 3: Corruption, Samus utiliza un traje que canaliza la energía del Phazon que infecta su cuerpo para entrar en el Hypermodo, el cual aumenta exponencialmente su poder de ataque.

Metroid
Materiales ficticios